Gustave Leberecht Flügel (1802-1870), orientaliste allemand.
 John Carl Flügel (1884-1955), psychanalyste britannique.
 Karl Wilhelm Flügel (1788-1857), médecin suisse.